Юрьёля — финская фамилия.
 Юрьёля, Йоуни (род. 1959) — финский шахматист, гроссмейстер.
 Юрьёля, Пааво (1902—1980) — финский легкоатлет, олимпийский чемпион.